Esa eller  ESA kan syfta på:

 ESA – en mellanstatlig organisation European Space Agency som ägnar sig åt rymdforskning, se Europeiska rymdorganisationen
 ESA – ett årligt speedrun-orienterat evenemang med ursprung i Skövde, se European Speedrunner Assembly 
 ESA – engelska namnet EFTA Surveillance Authority på ett överstatligt organ inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, se Eftas övervakningsmyndighet

Geografi

Belarus 

 Esa (vattendrag i Vitryssland), Vitsebsks voblast,

Frankrike 

 Èze, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,